La famille de Saint Leger est une famille famille subsistante de la noblesse française.

Origine

Illustrations 
 Maurice de Saint Leger, élève de Monge,  
 André Maurice de Saint Leger (fils du précédent), polytechnicien, ingénieur en chef du Corps des Mines, directeur général des machines à vapeur de la région parisienne, conseiller général de Seine-Inférieure, 
 Justin Maurice de Saint Leger,

Références

Voir aussi
 Maurice et Bernard de Saint Leger, Les Saint Leger à travers l'histoire, tome I, préface du baron Durye (secrétaire général des Archives de France).
 Maurice et Bernard de Saint Leger, Les Saint Leger à travers l'histoire, tome II, préface de Lord Dunboyne.
 Moya Frenz Saint Leger, St. Leger The Family and the Race, 1986 , reprinted in 2004.

Articles connexes 
 Familles subsistantes de la noblesse française (L à Z)

Liens externes 

Famille noble française